El concepto relación puede referirse a distintos ámbitos:

En el sentido de "relato"

Folclore 
Relaciones, aros, bombas.

Literatura 
 la relación o crónica, el relato de los hechos de un viaje; aplicado muy frecuentemente por los cronistas:
 Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas y otros libros de relación o cartas de relación, como las de Hernán Cortés, o la
 Relación de las cosas de Yucatán, de Diego de Landa
 Relaciones topográficas de Felipe II, una recopilación protoestadística
 Relación que dio Alvar Núñez Cabeza de Vaca de lo acaescido en las Indias en la armada donde iva por Gobernador Pánfilo de Narvaez, conocida como La relación.
 Relaciones (Domingo Chimalpáhin)

 En el sentido de "conexión" 
Con el significado de conexión entre dos cosas, es muy habitual en todo tipo de ciencias:

 Astronomía 
 Relación Tully-Fisher Biología 
 Interacción biológica Relación intraespecífica Relación interespecífica Relación ventilación-perfusión Relación sexual Función de relación Relación anatómica Ciencias sociales 
 Relación social Relaciones de producción Relaciones económicas Relaciones de clientela, séquito y vasallaje Poder de relación, una ampliación de los tres poderes clásicos
 Relación jurídica Relaciones Internacionales, llamadas también Relaciones exteriores.
 Relaciones públicas Relaciones humanas Edafología 
 Relación agua-suelo Física 
 Relación de energía-momento Ingeniería 
 Relación agua-cemento 
 Relación de compresión , varias acepciones en el campo de la ingeniería y la informática
 Relación empuje a peso Informática 
 Base de datos relacional Lingüística 
 Relación semántica Matemáticas 
 Relación matemática, una propiedad que asigna valores de verdad a n-uplas de elementos de conjuntos.
 Relaciones por número de elementos:
 Relación unaria, la que opera sobre un conjunto;
 Relación binaria, la que opera sobre dos conjuntos (que pueden ser el mismo);
 Relación ternaria, la que opera sobre tres conjuntos;
 Relación cuaternaria, la que opera sobre cuatro conjuntos;
 Relación n-aria, en general, la que opera sobre n conjuntos (para algún número natural n);
 Relaciones por propiedades que poseen:
 Relación reflexiva, una relación binaria sobre un conjunto que cumple que todo elemento está relacionado consigo mismo;
 Relación irreflexiva, una relación binaria sobre un conjunto que cumple que ningún elemento está relacionado consigo mismo;
 Relación simétrica, una relación binaria sobre un conjunto que cumple que, para todo par de elementos x e y, si x está relacionado con y, y también está relacionado con x;
 Relación antisimétrica, una relación binaria sobre un conjunto que cumple que, para todo par de elementos x e y, si x es distinto de y y está relacionado con y, entonces y no está relacionado con x;
 Relación transitiva, una relación binaria sobre un conjunto que cumple que, para tres elementos cualesquiera x, y y z, si x está relacionado con y e y está relacionado con z, se cumple que x está relacionado con z;
 Relación de equivalencia, una relación binaria sobre un conjunto que tiene las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.
 Relación estadística Álgebra relacional Relación de orden Relación espuria Relación de Parseval Modelo relacional Modelo relacional de datos: Concepto desarrollado por Edgar Codd en 1970 basado en el concepto de una relación n-aria.
 Modelo entidad-relación Relaciones de Cardano-Vieta Relaciones métricas en el triángulo Sociología 
 Relación interpersonal Relación sexual Relación homoerótica Relaciones conyugales Relaciones extraconyugales Relación sexual prematrimonial Relaciones afectivas, que no tienen por qué ser sexuales;
 Relación de poder, una relación entre dos o más personas o grupos sociales en la que hay una jerarquía de poder;
 Como sinónimo de amistad: Las amistades peligrosas (Les liaisions dangereuses), novela de Pierre Chodelos de Leclos, de la que se hizo una famosa película.

 En filosofía 

 Absoluto y Relativo.
 Relaciones internas y externas.
 Relaciones lógicas.
 Relación real (ontología)

 Serie de televisión 
 Connections (serie de televisión), Relaciones o Conexiones en español.

 Música 
 Relación (canción)''', de Sech.